По́лсон () — английская фамилия.

Люди 
  (1922—2000) — американский бизнесмен.
 Полсон, Брэндон (род. 1973) — американский борец греко-римского стиля.
 Полсон, Генри (род. 1946) — министр финансов США.
 Полсон, Джейми (род. 1948) — канадский бадминтонист.
 Полсон, Джон (род. 1969) — австралийский актёр, режиссёр и продюсер.
  (род. 1955) — американский миллиардер.
  (род. 1930) — американский искусствовед, специалист по творчеству Уильяма Хогарта, отец Эндрю Полсона.
 Полсон, Сара (род. 1974) — американская актриса.
  (1947—2006) — американский политический активист, гуманист, ветеран Вьетнамской войны.
 Полсон, Эндрю (1958—2017) — американский предприниматель, основатель ряда крупных российских интернет-СМИ.
  (род. 1966) — американский боец смешанных единоборств.

См. также 
 
 Полсен, Роб (род. 1956) — американский актёр озвучивания и певец.